Шампа́нский ():

 то есть из Шампани, исторической области Франции, производящей знаменитое игристое вино;
 язык коренных жителей этой области, язык ойль.

См. также 
 Шампанское